

Bedrijven en organisaties 
 Royal (restaurant) - voormalig restaurant met Michelin ster

Personen 
 Ernie Royal (1921-1983) - Amerikaans jazzmusicus
 Ségolène Royal (1953) - Frans politica

Diverse plaatsen in de VS 
 Royal (Illinois)
 Royal (Iowa)
 Royal (Nebraska)

Fietsen en motorfietsen 
 Royal (fiets) - Belgisch historisch fietsenmerk
 Royal (Bazel) - Zwitsers historisch motorfietsmerk
 Royal (Frankrijk) - Frans historisch motorfietsmerk
 Royal (Milaan) - Italiaans historisch motorfietsmerk
 Royal (New York) - Amerikaans historisch motorfietsmerk

Andere motorfietsmerken met de naam Royal